Кемниц  () — название нескольких населённых пунктов в Германии и фамилия.

 Кемниц (Саксония) ()— город в Саксонии, в традиционной русской передаче — Хемниц.
 Кемниц (Грайфсвальд) () — посёлок под Грайфсвальдом в Германии.
 Кемниц (Дрезден) () — квартал города Дрезден.
 Кемниц (Бургштайн) ()— деревня в Саксонии, теперь часть коммуны Бургштайн.
 Кемниц (Бернштадт) ()— деревня в Саксонии, теперь часть города Бернштадт-на-Айгене.
 Кемниц, Евгений Карлович (1833—1871) — российский педагог. 
 Кемниц, Иоганн Фридрих ()— немецкий юрист. 

 Ханс Артур фон Кемниц (, 1870—1955) — немецкий дипломат и политик.